Кубок Йохана Кройфа 2011 года () — 22-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 2010/11 «Аякс» и обладатель Кубка Нидерландов 2010/11 «Твенте». Встреча состоялась 30 июля 2011 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com

2011
Матчи ФК «Твенте»
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2011 году
События 30 июля
Спортивные соревнования в Амстердаме
Июль 2011 года